City of Canada Bay, een local government area in de agglomeratie van Sydney, Australië
 Canada Bay (baai in Australië), de baai waaraan die plaats ligt
 Canada Bay (Canada), een baai van het Canadese eiland Newfoundland